Exodus, títol original dÈxode'', pel·lícula de 1960 dirigida per Otto Preminger, basada en la novel·la de Leon Uris sobre la creació de l'estat d'Israel
 Exodus (grup musical)''', banda estatunidenca de thrash metal